

Žene 
Popis najuspješnih žena na SP plivanje.

Izvori 

Svjetska prvenstva (najuspješniji plivači)